Nowicki se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Maksymilian Nowicki
 Christoph Nowicki